— японская фамилия.

Персоналии 
 Хаями, Акари (род. 1995) — японский идол, певица, актриса.
 Хаями, Гёсю (1894—1935) — художник, работавший в стиле нихонга.
 Ханда, Догэн (известен как Хаями Ханда; 1914—1974) — профессиональный игрок в го.
 Хаями, Масару (1925—2009) — японский бизнесмен.
 Хаями, Мокомити (род. 1984) — японский актёр.
 Хаями, Норико (род. 1959) — японская актриса.
 Хаями, Саори (род. 1991) — японская певица и сэйю.
 Хаями, Сё (род. 1958) — японский сэйю и певец.
 Хаями, Ю (род. 1966) — японская поп-певица и актриса.
 Хаями, Юдзи (род. 1961) — японский писатель в жанре научной фантастики и фэнтези.

Вымышленные персонажи 
 Ацуси Хаями — персонаж аниме и манги Gunparade March.
 Дайсукэ Хаями — персонаж аниме и манги .
 Кохината Хаями — персонаж визуального романа H2O: Footprints in the Sand, а также манги и аниме по её мотивам.
 Рэна Хаями — центральный персонаж игры .
 Такуми Хаями — персонаж аниме и манги Sky Girls.